Wennerström est un patronyme porté par plusieurs personnalités suédoises :
Maria Wennerström (1985-), curleuse.
Stig Wennerström (1906-2006), colonel de l'Armée de l'air suédoise et espion.